Caprafichesi – abitanti di Caprafico (Teramo)
Caprafichesi – abitanti di Caprafico (provincia di Chieti)